Bollerud est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1945), patineur de vitesse norvégien ;
 Ingunn Bollerud (née en 1972), coureuse cycliste norvégienne, fille du précédent ;
 Mona Bollerud (née en 1968), biathlète norvégienne.

Notes et références